Személyek
 Vance Brand amerikai űrhajós

 Ausztria
Brand, település Vorarlberg tartományban

 Németország
Brand, település Bajorországban
Brand, Marktredwitz városrésze

Egyéb
Brand, svéd anarchista magazin
Brand, egy termék vagy szolgáltatás megkülönböztetése a többitől (gyakoribb szóhasználattal márka)
Brand, Ibsen darabja